Маргарета Кристина Обергссон (; ? — 1810) — шведская .

Биография 
Маргарета в 1785 г. обучалась танцу в Стокгольме в Королевской опере у известной итальянской балерины Джованны Басси, а в качестве сольной танцовщицы дебютировала в 1790 г. Через пять лет, в 1795 г., она была второй танцовщицей, а в 1804 г. стала прима-балериной. В 1893 г. вышла замуж за актёра  и в этом браке у неё было несколько детей.

В 1806—1810 гг. был перерыв в работе Маргареты в шведском театре, который был закрыт королём Густавом IV Адольфом и открыт только после его низложения. Театральные критики относили Маргарету Обергссон к элите Королевского балета Швеции 1790—1810 гг. и считали выдающейся актрисой. Черты лица Маргареты были не идеальными, но изящными от её молодой жизнерадостности.

К известным балетным постановкам с участием Маргареты относились пантомима Det dubbla giftermålet  в сезоне 1790—1791 гг., балет Panurge dans l’lele lanternes Андре Гретри (1799 г.) на постановке в честь празднования дня рождения наследного принца, балет «Венера и Адонис»  в 1801—1802 гг.

Маргарета скончалась в 1810 г., как утверждается, «от долгой боли в груди».

Литература 
 Personne, Nils Edvard, Svenska teatern; några anteckningar. IV Under Karl Johanstiden 1818—1827
 Fredrik August Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737—1863 och Kongl. Theatrarnes personal 1773—1863. Med flera anteckningar.

Ссылки 
 https://archive.org/stream/svenskateaternn04persuoft/svenskateaternn04persuoft_djvu.txt

Артисты Шведского королевского балета